Le championnat de Suède de football 1991 est la  de ce championnat.

Saison régulière 

|}



Tour des champions 

|}

Barrages de relégation 

|}

Bilan de la saison

Lien externe 

  Page du championnat sur RSSSF

Championnat de Suède de football
Suede
1991 en Suède